Matafoc (eina), eina d'extinció d'incendis forestals
 Plantes:
 Aeonium arboreum
 Arum italicum
 Cistus clusii
 Cistus populifolius
 Inula viscosa
 Plantago afra
 Plantago sempervirens
 Sedum sediforme
 Sempervivum
 Sempervivum tectorum
 Sempervivum arachnoideum
 Symphytum officinale
 Senecio vulgaris